Cresques est un nom propre mayorquin qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abraham Cresques (1325-1387), cartographe espagnol mayorquin ;
 Jehuda Cresques (1350-1410 ou 1427 ?), fils du précédent, cartographe espagnol mayorquin.

Astronomie 
 (304788) Cresques, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.